Zheng Ji (Dinastia Han) (mort el 49 aC), Protector General de les Regions Occidentals durant la Dinastia Han
 Zheng Ji (bioquímic) (1900–2010), nutricionista i bioquímic pioner

Vegeu també 
 Zheng Jie (nascut en 1983), jugador de tennis xinès